ОФК Черноморец 919 (Бургас) през сезон 2005/2006 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Състав ЮИ „В“ АФГ 2005/2006

Програма

Официални мачове в Югоизточна В АФГ

Официални мачове за купата на България

Официални мачове за купата на Аматьорската футболна лига

Крайно класиране

Топ 3 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в burgas24.bg
 Класиране в web.archive.org

2005/06
Футболни отбори през сезон 2005/06